Миопорум () — род двудольных цветковых растений, включённый в семейство .

Ботаническое описание 
Миопорумы — кустарники или небольшие деревья до 20 м высотой, с гладкими или покрытыми опушением ветвями. Листья очерёдные, лишь у некоторых видов супротивные, на черешках или сидячие, с цельным или зубчатым краем.

Цветки собраны по 1—12 в пазухах листьев, ароматные или без запаха. Чашечка обычно разделена на 5 равных или почти равных долей. Венчик также пятидольчатый, колокольчатый, у большинства видов белого цвета, реже с розовато-сиреневый, в трубке иногда с тёмными пятнышками. Тычинки обычно в количестве четырёх, голые или слабо ворсистые, с голыми пыльниками. Завязь двугнёздная.

Плод шаровидной, яйцевидной или конической формы, нередко суккулентный, при высыхании обычно угловатый. Мезокарпий водянистый, эндокарпий деревянистый.

Ареал 
Большая часть видов рода распространена в различных регионах Австралии, многие произрастают на островах Тихого и Индийского океанов. Также есть в Марокко.

Таксономия

Синонимы

Виды

Примечания

Литература 
 

Норичниковые